Estanque puede hacer referencia a:
Estanque, extensión de agua artificial.
Estanque de los Lotos del Parque de María Luisa de Sevilla.
Estanque Solar, recibidor de energía solar de gran escala.
El Estanque, un diamante que fue joya de la Corona española.
Estanque de Berre, laguna del sur de Francia.
Estanque de Leucate, laguna del sur de Francia.
Islas del Gran Estanque de Marsala, en Sicilia (Italia).
On Golden Pond, película titulada en español En el estanque dorado.